Caminero puede referirse a:
Peón caminero, antiguo oficio.
Juan García Gómez-Caminero (1871-1937), militar español.
José Luis Pérez Caminero (1967), exfutbolista español.